SQF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Solano (Colombia)